Смолевичі — місто в Мінській області Білорусі.
 Смолевичі (футбольний клуб) — білоруський футбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни